Fougerolles kan syfta på:

Platser
 Fougerolles, Haute-Saône – en kommun i regionen Franche-Comté i Frankrike.
 Fougerolles, Indre – en kommun i regionen Centre i Frankrike. 
 Fougerolles-du-Plessis – en kommun i regionen Pays de la Loire i Frankrike.

Personer
 Hélène de Fougerolles (1973–), en fransk filmskådespelerska.